Abaza puede referirse a:

 El Idioma abaza, idioma del Cáucaso ruso.
 Abaza, ciudad de Jakasia, en Rusia.